El gènere Nardostachys inclou diverses espècies vegetals herbàcies de la família Valerianaceae.

Llista d'espècies 
 El nard indi o l'Himàlaia nard: Nardostachys grandiflora DC. (='Nardostachys jatamansi' 'auct., 'Nardostachys chinensis' 'Batalin'), del qual s'extreu el nard, un perfum.
 L'espicanard o espicanardi, valeriana índia, valeriana de l'Índia o valeriana del Bengala: Nardostachys jatamansi (Jones) DC. (='Valeriana jatamansi' Jones ex Roxb.)

Distribució 
 Nardostachys grandiflora  DC. és originari de la Xina (Gansu, Qinghai, Sichuan, Xizang, Yunnan), el Bhutan, Índia (Sikkim, Uttar Pradesh) i del Nepal.

Referències 

Valerianàcies